Almaz (en alphabet cyrillique  : Алмаз) est un nom russe qui signifie diamant).

Programme spatial 
 Almaz, programme concernant une série de stations spatiales militaires lancées par l'URSS sous le couvert du programme Saliout

Marine de Russie 
 Almaz, croiseur de  de la Marine impériale de Russie, en 1916, il fut converti en porte-hydravions
 IKBB Alamaz (Bureau central de conception de la marine), organisme spécialisé dans la conception de navires civils et militaires
 Compagnie de construction navale Almaz, chantier naval russe située sur l'île Petrvosky à Saint-Pétersbourg, près du golfe de Finlande, cette compagnie conçoit des navires civils et militaires, le chantier naval et les usines de production occupent une superficie de  - le , Leonid Grabovets fut nommé directeur général de ce chantier naval pour une durée de un an

Armement 
 ONG Almaz, société russe fondée en 1947 à Saint-Pétersbourg, depuis 1955 cette société militaro-industrielle développe et fabrique un armement de défense anti-aérienne (missiles sol-air (P-25, C-75, C-300, C-400)

Lutte anti-terroriste 
 Almaz, unité spéciale de lutte anti-terroriste dépendant du ministère de l'Intérieur de Biélorussie

Autre entreprise 
 Almaz, entreprise soviétique puis russe de fabrication de matériel de radio analogique et numérique, de matériel électronique, cette société se situe dans la ville de Rostov-sur-le-Don - le directeur général de cette entreprise est Vyatcheslav Ivanovitch Starovoytenko

Autres 
 Almaz, album d'éthio-jazz de Mahmoud Ahmed paru en 1973
 Almaz, un quartier de la ville de Casablanca, au Maroc